«Heartbeat Song» — первый сингл американской певицы Келли Кларксон с её седьмого студийного альбома Piece by Piece, изданный 12 января 2015 года.

Информация о песне 
Материал для нового альбома Келли Кларксон начала записывать ещё в 2014 году, несмотря на перерыв в деятельности связанный с беременностью. Позже было заявлено, что диск выйдет в начале 2015 года. Промо к первому синглу появились в начале января. Авторами песни стали Кара Диогуарди, Одра Мэй, Джейсон Эвиган и Митч Аллан. 12 января сингл «Heartbeat Song» появился в продаже, а 13 января песня появилась в радиоротации.

Музыкальные критики, в основном, положительно оценили возвращение Келли Кларксон на сцену. В рецензии журнала Billboard  был отмечен вокал и «цепляющий» припев; сама песня была названа «суперзажигающим хитом». В отзыве от издания E! говорится, что Келли Кларксон вернулась и стала «лучше, чем когда либо». Рецензент PopCrush сравнил песню с работами Тейлор Свифт из альбома 1989, но при этом отметил, что песню Келли Кларксон нельзя ни с чем спутать. В отзыве от AXS говорится, что песня схожа с более ранними работами Келли Кларксон из альбома 2009 года All I Ever Wanted.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Хронология издания

Примечания 

Синглы Келли Кларксон
Песни, написанные Карой Диогуарди
Синглы RCA Records
Песни 2015 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, спродюсированные Грегом Кёрстином